Die Saison 2015/16 der Volleyball-Bundesliga der Frauen begann am 15. Oktober 2015 mit der Begegnung Schweriner SC gegen Allianz MTV Stuttgart (3:1) und endete im Mai 2016. Der Dresdner SC beendete die Hauptrunde als Tabellenerster und wurde Deutscher Meister. Aufsteiger NawaRo Straubing wurde mit einem Punktabzug bestraft und stand damit als Absteiger fest. VT Aurubis Hamburg stellte für die kommende Saison keinen Lizenzantrag, weshalb die sportlich abgestiegenen VolleyStars Thüringen in der Liga bleiben.

Mannschaften 

In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der ersten Liga:

 Ladies in Black Aachen
 Köpenicker SC Berlin
 VC Olympia Berlin
 Dresdner SC
 VT Aurubis Hamburg
 USC Münster
 SC Potsdam
 Schweriner SC
 NawaRo Straubing
 Allianz MTV Stuttgart
 VolleyStars Thüringen
 Rote Raben Vilsbiburg
 1. VC Wiesbaden

Als Titelverteidiger trat der Dresdner SC an. Aus der Zweiten Liga kam NawaRo Straubing hinzu. Wie in der Vorsaison startete das Nachwuchsteam des VC Olympia Berlin mit einem Sonderspielrecht.

Hauptrunde

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV folgende Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Play-offs 
Die Mannschaften auf den ersten sechs Plätzen waren für die Play-offs qualifiziert. Die Mannschaften der Plätze sieben bis zehn spielten in den Pre-Play-offs die beiden letzten Plätze der Play-offs aus. Bis auf das Play-off-Finale (Best-of-Five-Modus) wurden alle Spiele im Best-of-Three-Modus gespielt.

Pre-Play-offs

Play-offs

Spielstätten

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Frauen Archiv
 Ranglisten 2016 (PDF-Datei; 683 kB)

Einzelnachweise 

2015/16
Volleyballsaison 2015/16